National Library of Medicine, biblioteca nacional de medicina dels Estats Units
 Moviment d'Alliberament Nacional (Ghana) (del seu nom en anglès National Liberation Movement), partit polític històric de Ghana
 NetWare Loadable Module, mòdul del nucli carregable del sistema operatiu Novell NetWare
 nlm també és l'abreviatura del nanolumen, submúltiple del lumen, unitat de mesura del flux lluminós